Szerokie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Szerokie, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szerokie, un village dans la voïvodie de Lublin